Jebeleanu este un nume de familie românesc. El se poate referi la:

 Eugen Jebeleanu (1911, Câmpina, Muntenia  1991, București), academician, poet, publicist și traducător român
 Alexandru Jebeleanu (1923, Șipet (Sebed), Timiș  1996, București), poet român

Nume de familie românești